Alagna kan have flere betydninger:

 Alagna Valsesia − en italiensk by i regionen Piemonte i Italien
 Roberto Alagna − en fransk operasanger